Olle Dahlén kan avse flera personer:

 Olle Dahlén (politiker) (1915–1993)
 Olle Dahlén (arkitekt) (1931–2005)